Miejscowości we Francji:
 Saint-Félicien – miasto w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ardèche
Miejscowości w Kanadzie:
 Saint-Félicien – miasto w prowincji Quebec, w regionie Saguenay–Lac-Saint-Jean